Народен съюз може да се отнася за няколко политически партии и коалиции:
 Народен съюз (Белгия)
 Народен съюз (България)
 Народен съюз (Исландия)
 Народен съюз (Испания)